Десенка — гидроним:

Россия 
 Десенка — река в Брянской области, приток Десны.
 Десенка  — река в Московской области, приток Маглуши.
 Десенка — река в Тверской области, левый приток Малицы.
 Десенка — река в Троицком административном округе Москвы, левый приток Чернички.

Белоруссия 
 Десенка — река в Могилёвской и Брянской областях, правый приток Олешни.

Украина 
 Десенка или Десна (приток Южного Буга) — река в Винницком районе Винницкой области, левый приток Южного Буга.
 Десёнка — река в Киеве, приток Десны, притока Днепра.
 Десенка (приток Десны) — река в Черниговской и Сумской областях, приток Десны.
  — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги.

См. также 
 Десна